Francesco Maurolico, matematico e astronomo italiano
Maurolicus muelleri o Maurolico, genere di pesce abissale